Outsourced může být:

 Outsourced (česky Haló, tady Indie) – televizní sitcom (2010)
 Outsourced – romantická komedie (2006)
 Outsourced – album od kanadského herce a komika Russella Peterse (2006)

Související články 
 Outsourcing